Dantas ist der Familienname folgender Personen:

 António Vitalino Fernandes Dantas (* 1941), portugiesischer Ordensgeistlicher, emeritierter römisch-katholischer Bischof von Beja
 Francisco de Assis Dantas de Lucena (* 1963), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof
 Geraldo Dantas de Andrade (1931–2021), Weihbischof in São Luís do Maranhão
 Jasmin Dantas-Kosubek (* 1989), deutsch-brasilianische Fernsehmoderatorin
 José Adelino Dantas (1910–1983), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Ruy Barbosa
 Júlio Dantas (1876–1962), portugiesischer Schriftsteller, Arzt, Politiker, Lyriker, Dramatiker sowie Gelehrter
 Luís Martins de Souza Dantas (1876–1954), brasilianischer Diplomat und Gerechter unter den Völkern
 Paulo Dantas (* 1979), brasilianischer Politiker, Gouverneur von Alagoas
 Paulo Romeu Dantas Bastos (* 1955), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof
 Rubem Dantas (* 1954), brasilianischer Jazzmusiker
 Tiago Dantas (* 2000), portugiesischer Fußballspieler